Cossali ist der Familienname folgender Personen:

 Grazio Cossali (1563–1629), italienischer Maler
 Pietro Cossali (1748–1815), italienischer Mathematikhistoriker